Антониу-Карлус:

 Антониу-Карлус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс
 Антониу-Карлус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина